Sentido puede referirse a:sentimientos 

 Los sentidos, mecanismos fisiológicos que permiten percibir lo que está alrededor, así como determinados estados internos del organismo: 
 El sentido del gusto, aquel que tiene lugar en la lengua y permite distinguir los sabores;
 El sentido del oído o audición, aquel que tiene lugar en la cabeza  y permite interpretar los sonidos recibidos;
 El sentido de la vista, aquel que tiene lugar en el ojo y permite interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que llegan a él;
 El sentido del olfato, aquel encargado de detectar y procesar los olores;
 El sentido del tacto, aquel que permite percibir las cualidades de los objetos, así como valores como la presión, la temperatura, la dureza, la aspereza o suavidad, etcétera;
 El sentido del equilibrio o equilibriocepción; aquel que permite caminar sin caerse;
 La sensación o procesamiento sensorial; la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales (u órganos de los sentidos);
 El sistema sensorial, parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial (la de los sentidos).

Asimismo, puede hacer referencia a:
 El sentido lingüístico, aquello que se quiere decir con una expresión;
 El sentido negativo o sentido peyorativo; uso del lenguaje con una finalidad negativa para lo que se designa;
 El doble sentido, figura literaria en la que una frase puede ser entendida de dos maneras, usualmente como una forma de humor;
 El sentido del humor, humorismo o, simplemente, humor ; modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas;
 El sentido común, forma de pensar y actuar de la mayoría de las personas en la sociedad;
 El sentido de circulación, en el tránsito vehicular organizado;
 El sentido directo o movimiento directo o movimiento progrado; concepto de la astronomía; 
 El sentido de un vector, determinado por la punta de flecha en el vector que indica hacia donde está orientado (norte, sur, este, oeste, noreste, sureste...)   
 El sentido antihorario o sentido levógiro; en matemáticas, física  y astronomía, el sentido contrario a las agujas del reloj.   
 El sentido horario o sentido dextrógiro; en matemáticas, física y astronomía, el sentido del movimiento de las agujas del reloj.  
Además, puede referirse a:
 Sentido y sensibilidad (Sense and Sensibility, título original en inglés), también conocida como Sensatez y sentimientos o Juicio y sentimiento; novela de la escritora británica Jane Austen publicada en 1811.

Enlaces externos